La phase finale de l'édition 1993 du Championnat d'Europe de football des moins de 17 ans se déroule lors du printemps 1993 en Turquie. Le champion sortant, l'Allemagne, remet son titre en jeu face aux autres nations européennes.

Tournoi final

Phase de poules

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Tour final

Quarts-de-finale

Demi-finales

Match pour la

Finale

Résultat

Références 

Championnat d'Europe de football des moins de 17 ans
Football des moins de 17 ans
Football 1993
Sport en Turquie en 1993
Football en 1993